Eurygaster är ett släkte av insekter. Eurygaster ingår i familjen sköldskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldskinnbaggar
Eurygaster